Le tronc tibio fibulaire, une des deux artères terminales de l'artère poplitée, se divise en deux au niveau du genou : l'artère fibulaire et l'artère tibiale postérieure.

Artère du membre inférieur